Desna – rzeka w Rosji i na Ukrainie, dopływ Dniepru
 Desna – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie czernihowskim
 Desna – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w obwodzie winnickim
 Desna – ukraiński klub piłkarski z Czernichowa
 Desna – ochotnicza kolaboracyjna jednostka wojskowa Wehrmachtu na Ukrainie
 Desná – miasto w Czechach, w kraju libereckim
 Desná – rzeka w Czechach, dopływ Morawy
 SA-75 Desna – radziecka rakieta przeciwlotnicza

Zobacz też:
 Dešná